Est létal ce qui peut provoquer la mort d'un organisme vivant (animal, végétal) ou le rend non viable à la naissance.

En pharmacologie,
la dose létale désigne une indication de la létalité d'une substance ou d'un type donnée de radiation ;
la dose létale 50 est la plus petite dose entraînant la mort d'au moins 50 % des organismes auxquels elle est appliquée (produit toxique ingéré ou injecté, irradiation) :  ;
un cocktail létal est une association de substances médicamenteuses dont l'action simultanée entraîne la mort. Des cocktails létaux sont parfois utilisés pour abréger les souffrances d'un malade incurable ou pour exécuter une peine de mort.

En biogéographie le seuil létal est la limite de température, pression, ou autres paramètres de l'environnement physique au-delà desquels l'organisme vivant dont il s'agit meurt.

En médecine, un gène létal est une forme mutante d’un gène fatal à l’état homozygote.

Voir aussi 

Virulence
Toxicité